Le patronyme Kirstein peut désigner notamment : 

 Alfred Kirstein (1863-1922), un médecin et peintre allemand
 August Kirstein (1856-1939), un sculpteur autrichien
 Chiara Kirstein (1993-), une joueuse de football allemande
 Georg Heinrich Maria Kirstein (1858-1921), un théologien catholique allemand
 Gustave Adolphe Kirstein (1812-1878), un peintre strasbourgeois
 Hyman Kirstein (1913-?), un réalisateur sud-africain
 Jacques Frédéric Kirstein (1765-1838), un orfèvre en argenterie strasbourgeois 
 Jean-Jacques Kirstein (1733-1816), un orfèvre en argenterie strasbourgeois
 Joachim-Frédéric Kirstein (ou Joachim-Frédéric Kirstein I) (1701-1770), un orfèvre en argenterie strasbourgeois
 Joachim-Frédéric Kirstein (1805-1860) (ou Joachim-Frédéric Kirstein II, ou Kirstenstein) (1805-1860), un sculpteur et orfèvre strasbourgeois
 Lincoln Kirstein (1907-1996), un écrivain américain
 Max Kirstein (1890-1952), un militaire allemand (Waffen-SS)
 Peter T. Kirstein (1933-2020), un informaticien britannique
 Richard Kirstein (1844-1926), un pasteur allemand
 Robert Kirstein (1967-), un philologue allemand
 Roland Kirstein (1965-), un économiste allemand
 Rose-Marie Kirstein (1940-1984), une actrice allemande
 Rosemary Kirstein (20e s.), auteure américaine de science fiction
 Werner Kirstein (1927-2005), un homme politique allemand